Alberto V de Sajonia-Lauenburgo (mediados de los años 1330-1370) fue el segundo hijo del duque Alberto IV de Sajonia-Lauenburgo y Beata de Schwerin (?-antes de 1341), hija de Gunzelin VI, conde de Schwerin. Alberto V sucedió a su hermano mayor Juan III en 1356 como duque de Sajonia-Bergedorf-Mölln, un ducado derivado de Sajonia-Lauenburgo. Murió sin descendencia y le sucedió su hermano Erico III.

Alberto V, escaso de dinero, vendió —después de que su hermano Erico III prestara su consentimiento— el Señorío (Herrschaft) de Mölln a la ciudad de Lübeck a cambio de 9737,50 marcos de Lübeck. Las partes acordaron una recompra, sin embargo, solo por el duque o sus herederos para ellos mismos, pero no como un intermediario para otra persona distinta. Lübeck consideró esta adquisición crucial, pues Mölln era una etapa importante para el comercio entre Brunswick y Lunenburgo —aquí especialmente— vía Lübeck a Escandinavia y de vuelta. Por lo tanto, Lübeck dotó a Mölln de guardias armados que mantuvieran la ley y el orden en los caminos.

Sin embargo, el ahorrativo Alberto V, ideó nuevas fuentes de ingresos. De manera que Alberto y su primo, Erico II de Sajonia-Lauenburgo-Ratzeburgo-Lauenburgo acordaron asaltar a los comerciantes y otros viajeros que pasaran por sus ducados cerca de Hamburgo. De manera que en 1363 la ciudad de Hamburgo y Adolfo VII, conde de Schauenburg y Holstein-Kiel, apoyaron a su pariente el príncipe-arzobispo Alberto II de Bremen, liberó las calles al noreste de la ciudad del bandolerismo de Erico II y Alberto V, conquistando el castillo de este último en Bergedorf.

Para el 25 de enero de 1366 Alberto se casó con catalina de Werle-Güstrow (?-después del 17 de diciembre de 1402), hija del Señor Nicolás III de Werle-Güstrow. No tuvieron hijos.

Ancestros

Referencias 

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XIV (Casa de Ascania)